The Company You Keep steht für:
 The Company You Keep, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms The Company You Keep – Die Akte Grant von Robert Redford (2012)
 The Company You Keep (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2023)